Лі Тін і Сунь Тяньтянь були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не взяла участь.

Андрея Ехрітт-Ванк і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

  Хісела Дулко /  Флавія Пеннетта (1 коло)
  Маріон Бартолі /  Марія Кириленко (1 коло)
  Елені Даніліду /  Ясмін Вер (півфінал, знялася due to Daniilidou' s left calf strain)
 Андрея Ехрітт-Ванк /  Анастасія Родіонова (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draws 

2007
Estoril Open
Estoril Open